Peluda (meteorologia), fenomen meteorològic que succeeix sobretot al Camp de Tarragona 
 Peluda (monstre)
 peluda vera (Arnoglossus laterna), peix teleosti de la família dels bòtids i de l'ordre dels pleuronectiformes
 rajada peluda, clavellada peluda o escrita peluda, (Raja radula), espècie de peix de la família dels raids i de l'ordre dels raïformes
 Llenguado pelut (Microchirus variegatus), peix teleosti de la família dels soleids
 garnatxa peluda, varietat de cep negra
 botja peluda (Dorycnium hirsutum) planta arbustiva dins la família fabàcia de distribució mediterrània